Killickia — рід рослин, що населяють Квазулу-Наталь.

Види 
Рід містить 4 види: 

 Killickia compacta (Killick) Bräuchler, Heubl & Doroszenko
 Killickia grandiflora (Killick) Bräuchler, Heubl & Doroszenko
 Killickia lutea Bräuchler
 Killickia pilosa (Benth.) Bräuchler, Heubl & Doroszenko

Примітки 

Глухокропивові
Роди рослин